

Musica 
 My Way – cover di Comme d'habitude (brano musicale del 1968 scritta da Claude François, Jacques Revaux e Gilles Thibaute), con il testo in inglese di Paul Anka, resa famosa nell'interpretazione di Frank Sinatra
 My Way – album di Frank Sinatra del 1969
 My Way – album di Gene Ammons del 1971
 My Way – album di Major Harris del 1974
 My Way – album di Usher del 1997
 My Way – singolo di Usher del 1998, dall'album omonimo
 My Way – singolo dei Limp Bizkit del 2001, dall'album Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water
 My Way – album di Ian Brown del 2009
 My Way – singolo di Fetty Wap del 2015
 My Way – singolo di Calvin Harris del 2016
 My Way – album del 2016 di M. Pokora
 My Way – EP dei Rage del 2016
 My Way – singolo di Lil Tracy, Big E e Xavier Wulf del 2017
 My Way – album di Willie Nelson del 2018
 My Way – singolo di Tom Walker del 2018

Film 
 My Way – film sudcoreano del 2011
 My Way: The Rise and Fall of Silvio Berlusconi – film documentario del 2016